Brignolia pastinacifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Brignolia pastinacifolia ingår i släktet Brignolia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pastinacifolia